Barmin () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Grigorjewitsch Barmin (1899–1987), sowjetischer Überläufer und später Mitarbeiter der United States Information Agency
 Igor Wladimirowitsch Barmin (* 1943), sowjetischer Maschinenbauingenieur
 Wladimir Pawlowitsch Barmin (1909–1993), sowjetischer Konstrukteur